Het ATP-toernooi van Moskou 2015 (met de officiële naam Kremlin Cup by Bank of Moscow 2015) vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2015. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg in de finale Roberto Bautista Agut met 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Andrej Roebljov en Dmitri Toersoenov. Zij versloegen in de finale Radu Albot en František Čermák met 2-6, 6-1 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou